Stolbovoie (Djankoi), localitat de Crimea, a Rússia
 Stolbovoie (Saki), localitat de Crimea, a Rússia